Toma de Sevilla puede referirse a:
Los distintos momentos históricos en que la ciudad de Sevilla fue objeto de una toma militar o conquista:
Toma de Sevilla por Musa ibn Nusair, en el año 712, durante la conquista musulmana de la península ibérica.
Toma de Sevilla por Abd al-Aziz ibn Musa, en el año 713, tras una revuelta.
Toma de Sevilla por los almorávides, el 7 de septiembre de 1091.
Toma de Sevilla por los almohades, en el año 1147.
Toma de Sevilla por las tropas castellanas de Fernando III, el 23 de noviembre de 1248, durante la Reconquista.
Toma de Sevilla por el ejército napoleónico (mariscal Soult), el 1 de febrero de 1810, durante la Guerra de Independencia Española.
Toma de Sevilla por el ejército angloespañol, el 27 de agosto de 1812 (durante la misma guerra).
Toma de Sevilla por el general Pavía, el 1 de agosto de 1873, durante la rebelión cantonal.
Toma de Sevilla por el ejército sublevado (Queipo de Llano), el 18 de julio de 1936, al comienzo de la Guerra Civil Española

Referencias